(né en 1992), sprinteur espagnol ;
 Anna Gavalda (née en 1970), femme de lettres française ;
  (?-1739), médecin et homme politique espagnol ;
  (1618-1686), chroniquer espagnol ;
  (1917-2008), aquarelliste espagnol ;
  (1589-1660), religieux espagnol ;
  (né en 1997), écrivain espagnol ;
  (né en 1941), traducteur et linguiste espagnol ;
  (1711-1779), marchand espagnol ;
  (1936-2011), compositeur espagnol ;
  ( 1813-1881), avocat et historien espagnol ;
  (né en 1954), entraîneur espagnol de basket-ball ;
  (né en 1963), chanteur et compositeur espagnol ;
  (1699-1723), religieuse espagnole ;
  (1912-2002), musicien, compositeur et poète espagnol ;
  (née en 1981), footballeuse hongroise ;
  (1836-1876), dramaturge espagnol.

Autre 

 la , maison espagnole.

Voir aussi 

 
 
 Gaval dash
 Gavarda